Розлуч — село в Україні, в межах Турківського району Львівської області
 Розлуч — курорт у селі Розлуч
 Розлуч — заказник у Львівській області
 Розлуч — гора в Українських Карпатах
 Гміна Розлуч